E0 ou E00 est un sigle qui peut faire référence à :
 E0, un algorithme de chiffrement par flot ;
 E0, la notation du potentiel d'oxydoréduction ;
 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E00), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres